Gundelach ist der Familienname folgender Personen:

 Elias Gundelach (1802–1847), Mitglied der kurhessischen Ständeversammlung
 Emil Gundelach (1821–1888), deutscher Glasmacher und Unternehmer
 Finn Olav Gundelach (1925–1981), dänischer Diplomat und EU-Kommissar
 Gudrun Gundelach (* 1942), deutsche Schauspielerin
 Gustav Gundelach (1888–1962), deutscher Politiker (KPD) und Widerstandskämpfer
 Hans-Jürgen Gundelach (* 1963), deutscher Fußballspieler (Torhüter)
 Herbert Gundelach (1899–1971), deutscher Generalmajor im Zweiten Weltkrieg
 Herlind Gundelach (* 1949), deutsche Politikerin (CDU), Senatorin in Hamburg

 Karl Gundelach (1856–1920), deutscher Bildhauer
 Klaus Gundelach (1905–1989), deutscher Redakteur, Verlagsdirektor und Naturschützer
 Matthäus Gundelach (1566–1653), deutscher Maler und Graphiker am Hof Kaiser Rudolfs II.
 Oswald Gundelach (1904–1988), Gestapo-Beamter
 Renée Gundelach (* 1943), deutsche Filmproduzentin

Siehe auch:
 Gundlach